Příjmení Bauman nebo Baumann nosí více osobností:

Bauman
 Břetislav Bauman (1905–1942) – český odbojář popravený nacisty
 Nikolaj Ernestovič Bauman (1873–1905) – ruský bolševický revolucionář
 Petr Bauman (* 1961) – český fotbalista
 Zygmunt Bauman (1925–2017) – polsko-britský sociolog

Baumann
 Alex Baumann (* 1964) – kanadský plavec narozený v Praze, dvojnásobný olympijský vítěz
 Dieter Baumann (* 1965) – německý atlet
 Frank Baumann – více lidí, viz rozcestník
 John Christian Gustav Baumann (1863–1939) – dánský obchodník a úřadující inspektor jižního Grónska
 Oliver Baumann (* 1990) – německý fotbalista
 Peter René Cipiriano Baumann, uměleckým jménem DJ Bobo (* 1968) – švýcarský diskžokej, hudebník, zpěvák a tanečník
 Václav Baumann (1918–1989) – československý letec, pilot RAF

Podobná příjmení 
 Baum

Jiný význam 
Lovec medvědů Bauman – otec a syn, postavy z knihy Syn lovce medvědů Karla Maye